Langhans er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Carl Gotthard Langhans (1732-1808), arkitekt
 Carl Ferdinand Langhans (1782-1869), arkitekt
 Ernst Friedrich Langhans (1829−1880), teolog
 Friedrich Wilhelm Langhans (1832–1892), musikolog
 Paul Langhans (1867-1952), kartograf